Бирофили́я — коллекционирование различных предметов пивной атрибутики: банок и бочонков из-под пива, пивных кружек и бокалов, пробок, этикеток, открывалок, бирдекелей и других предметов, связанных с пивом.

Бирофи́л — буквально: любитель пива, (от англ. beer — пиво). На самом деле бирофил — это коллекционер различных предметов пивной атрибутики: бутылок, банок, кружек, бокалов, пробок, этикеток, открывалок, бирдекелей и других предметов, связанных с пивом. Обычно бирофилы специализируются на чём-то определенном, но собирают всё, мало-мальски относящееся к пиву. Предметы, не входящие в коллекцию, бирофилы используют для продажи или обмена.

Бирофилы  могут объединяться в клубы (общества), участвовать в выездных встречах. Несколько сотен российских коллекционеров объединены в Клуб коллекционеров пивной атрибутики (ККПА), который выпускает журнал «Колпиватр» (КОЛлекционер ПИВной АТРибутики). В журнале освещаются события клубной жизни, отчёты о поездках на пивоваренные предприятия и международные встречи с коллегами по хобби, новости из профильных областей коллекционирования, сведения по истории пивоварения.

С развитием интернета обыденными стали также договорённости между коллекционерами разных стран и регионов об обменах или купле-продаже предметов коллекционирования. Существуют несколько международных, национальных и региональных интернет-форумов коллекционеров.

См. также 
 Тегестология  — коллекционирование бирдекелей.
 Энофилия

Ссылки 
 Ларин А. Теория и практика Бирофилии  
 ККПА — Клуб Коллекционеров Пивной Атрибутики  (Москва)
 Клуб коллекционеров пивной атрибутики «ПИВНОЙ ЭТИКЕТ»  (Санкт-Петербург)
 Международная встреча пивных коллекционеров  (Москва, 2012)
 Форум коллекционеров пивной атрибутики 
 Форум коллекционеров кронен-пробок
 Украинские пивные этикетки 
 Блог коллекционеров пивной атрибутики 
Бирофил форум 
 Коллекция кронен-пробок 
 Коллекция бирдекелей 

Пиво
Коллекционирование